Ruta 56 o Carretera 56 es la denominación de varias carreteras:

Argentina 
 Ruta Provincial 56 (Buenos Aires), en la provincia de Buenos Aires.
 Ruta Provincial 56 (Jujuy), en la provincia de Jujuy.

Colombia 
 Ruta Nacional 56 (Colombia).

Estados Unidos 
 Ruta Estatal de California 56.

Japón 
 Ruta Nacional 56 (Japón).

Uruguay 
 Ruta 56 (Uruguay).

Carreteras por número